Corbettesi – abitanti di Castellazzo de' Stampi
Corbettesi – abitanti di Cerello
Corbettesi – abitanti di Corbetta
Corbettesi – abitanti di Preloreto
Corbettesi – abitanti di Soriano (Corbetta)